David Torrance ist der Name folgender Personen:

* David Torrance (Richter) (1840–1906), US-amerikanischer Richter
 David Torrance (Politiker) (* 1961), schottischer Politiker